Парламентские выборы в Норвегии состоялись 11 сентября 2017 года. На них избрано 169 депутатов Стортинга.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
2017 год в Норвегии